Eumelos () steht für:

antike Mythologie:
 Eumelos (Pherai), Sohn des Admetos und der Alkestis, Führer der Flotte von Pherai im Trojanischen Krieg
 Eumelos (Patrai), erster König von Patrai, Vater des Antheus, bei dem Triptolemos einkehrt (Pausanias 7.18.2)
 Eumelos (Vater des Botres), Sohn des Eugnotos von Theben, Vater des Botres (Antoninus Liberalis Metamorphosen 17)
 Eumelos, Sohn des Merops und Vater des Agron, siehe Agron (Kos)
 Eumelus, ein Gefährte des Aeneas (Vergil, Aeneis, V, 665)
 (auch: Gadeiros) ein König von Atlantis, Sohn des Gottes Poseidon und der sterblichen Kleito

Personen:
 Eumelos (Spartokide) (um 310 v. Chr.), König aus der Dynastie der Spartokiden im Bosporanischen Reich, siehe Bosporanisches Reich
 Eumelos von Korinth, frühgriechischer Schriftsteller
 Eumelos (Maler), griechischer Maler im 2. Jahrhundert